Кале се може односити на:
 Кале, град у Француској, у департману Па де Кале
 Кале (Дордоња), насеље и општина у Француској, у департману Дордоња
 Кале (Лот), насеље и општина у Француској, у департману Лот
 Кале (археолошко налазиште), археолошко налазиште у Србији, у насељу Кршевице, у општини Бујановац
 Кале (Злата), археолошко налазиште у Србији, у насељу Злата, у општини Прокупље
 Ада Кале, дунавска ада
 Кале (Матера), насеље у Италији
 Кале (Верона), насеље у Италији

Види још 
 Марково Кале, вишезначна одредница
 Скопско Кале, тврђава у Северној Македонији, у граду Скопљу